Meon peut faire référence à : 

Meon est une rivière du Hampshire, en Angleterre.
Meon, un hameau dans le district de Fareham du Hampshire, Angleterre
East Meon, village et paroisse civile du East Hampshire district de Hampshire, Angleterre
West Meon, village et paroisse civile du Hampshire, Angleterre
Meon Valley, circonscription représentée à la Chambre
Meon Valley Railway, (MVR) un chemin de fer dans le Hampshire, en Angleterre, qui relie Alton à Fareham
Meonstoke, Hampshire, Angleterre
Dioptis meon, un papillon de nuit
Baal-meon
HMS Meon (K269), un navire
Meonwara, Jutish une tribu Jutish qui s'est installée dans la vallée de Meon au cours des 5e et 6e siècles